Turtle Islands, municipalità delle Filippine nella Provincia di Tawi-Tawi
Turtle Islands, arcipelago in Sierra Leone
Parco nazionale delle Turtle Islands, riserva naturale in Malaysia